Короцко — населённый пункт в Валдайском районе Новгородской области:
 Короцко — деревня;
 Короцко — посёлок.